Брехи може бити:

 Брехи (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Брехи (Жарновица), насељено мјесто у округу Жарновица, Банскобистрички крај, Словачка Република